Gensac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Gensac (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Gensac (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje